Ри́хард Ку́тан (; 3 июля 1891, Вена — 10 февраля 1958, там же) — австрийский футболист, нападающий. Восьмикратный чемпион Австрии. Почти всю свою карьеру провёл в австрийском клубе «Рапид», где признаётся одним из первых выдающихся игроков.

Клубная карьера 
Рихард Кутан начал выступать за венский «Рапид» в 1906 году в возрасте 15 лет. В 1911 году «Рапид» принял участие в первом розыгрыше чемпионата Австрии. Кутан был назначен капитаном команды (эту должность он бессменно занимал на протяжении последующих четырнадцати лет). Молодой нападающий быстро стал ведущим бомбардиром команды. Во многом благодаря именно его голам «Рапид» добился выдающихся успехов, выиграв в период с 1911 по 1923 год семь чемпионских титулов и дважды завоевав Кубок Австрии (Кутан забивал в обоих финалах). В сезонах 1915/16 и 1921/22 Кутан становился лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, сформировав в нападении ударную связку с Йозефом Уридилом.

В ноябре 1925 года 34-летний Кутан перешёл в клуб «Ваккер», но через полтора сезона вернулся обратно в «Рапид». До окончания карьеры он успел ещё раз выиграть чемпионат Австрии, а также два раза дойти до финала Кубка Митропы. Всего Рихард Кутан сыграл за венский клуб 268 матчей, забив не менее 178 голов.

Скончался 10 февраля 1958 года. Похоронен на кладбище Баумгартен в Вене.

Карьера в сборной

Матчи Кутана за сборную Австрии 

Итого: 24 матча / 14 голов; 12 побед, 7 ничьих, 5 поражений.

Достижения 
 Чемпион Австрии (8): 1911/12, 1912/13, 1915/16, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1928/29
 Обладатель Кубка Австрии (2): 1918/19, 1919/20
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (2): 1916, 1922

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Rapid.iam.at 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Рапид» Вена